Deux sous-marins différents de la marine royale suédoise ont porté successivement le nom de HMS Bävern : 
 Le , un sous-marin de  lancé en 1921 et désarmé en 1944.
 Le , un sous-marin de  lancé en 1958 et désarmé en 1980.

Notes et références